Ліве́-Казе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 19 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 160 осіб у працездатному віці (15-64 років) 122 були активні, 38 — неактивні (показник активності 76,3%, у 1999 році було 68,0%). З 122 активних працювало 113 осіб (59 чоловіків та 54 жінки), безробітних було 9 (3 чоловіки та 6 жінок). Серед 38 неактивних 14 осіб було учнями чи студентами, 14 — пенсіонерами, 10 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 235,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ліве-Казель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліве-Казель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн